Angelbeck ist 

 der Name eines Ortsteils der Stadt Löningen im Oldenburger Münsterland, siehe Löningen

Angelbeck ist der Familienname folgender Personen:
 Johann Hinrich Angelbeck (1833–1911), deutscher Klempnermeister und Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft
 Jürgen Angelbeck (* 1948), deutscher Politiker (SPD, PDS, Die LINKE, seit 2010 parteilos)